Homero — poeta da Grécia Antiga
 Nathan Homer Knorr — terceiro presidente da Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados
 Homer Hickam — escritor estadunidense
 Homer Lane — educador estadunidense

 Topônimos

 Homer City — distrito do estado da Pensilvânia
 Homer (Alasca) — cidade do estado do Alasca
 Homer (Michigan) — vila do estado de Michigan
 Homer (Illinois) — vila do estado de Illinois
 Homer (Geórgia) — cidade do estado da Geórgia
 Homer (Luisiana) — cidade  do estado da Luisiana

Ficção
 Homer Simpson — personagem da série The Simpsons

Desambiguação